Lägerplats kan syfta på:

 Lägerplats (militär) – en plats där soldater eller båtsmän samlades